Rosales puede referirse a:

Botánica 
 Rosales, orden de las rosáceas;
 rosa, arbusto cuya flor es la rosa;
 rosal, nombre vulgar de la planta Cuscuta epithymum;

Divisiones administrativas 
 Partido de Coronel Rosales, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Rosales, localidad en la provincia de Córdoba, Argentina;
 Rosales, barrio de Bogotá, Colombia;
 Rosales, localidad en la provincia de Burgos, España;
 Rosales, localidad en la provincia de León, España;
 Rosales, municipio en el estado de Chihuahua, México;
 Culiacán Rosales, ciudad del estado de Sinaloa, México;
 Rosales municipio de la provincia de Pangasinán (Filipinas).

Apellido 
 Rosales, apellido:

Personajes 
 Antonio Rosales (1822-1865), militar y poeta mexicano;
 Eduardo Rosales (1836-1873), pintor del siglo XIX español;
 Héctor Rosales (1958-), poeta y escritor uruguayo.
 Jurate Rosales (1929-), periodista venezolana.
 Leonardo Rosales (1792-1836), militar argentino.
 Luis Rosales Camacho (1910-1992), poeta español.
 Luis Miguel Rosales (1975) publicista y periodista español, especializado en cine fantástico.
 Luis Rosales, político argentino.
 Manuel Rosales (1952-), político venezolano.
 Mauro Rosales (1981-), futbolista argentino.
 Roberto Rosales (1988-), futbolista venezolano.
 Roberto Antonio Rosales  (1962-), cantante y compositor venezolano.
 Sergio Rosales (1988-), director de orquesta venezolano.
 Ulises Rosales del Toro (1942-), político cubano.
 Víctor Rosales (1776-1817), militar, abogado y Héroe de la Independencia de México.

Otros 
 ARA Rosales .